Антоник — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Антоник, Владимир Владимирович (род. 1953) — советский и российский киноактёр, актёр и режиссёр дубляжа, заслуженный артист Российской Федерации.
 Антоник, Николай Пантелеевич (1922—1993) — советский и украинский военный и колхозный деятель.